Монтевидео је главни град Уругваја.

Монтевидео може и да се односи на:

 Монтевидео (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Монтевидео (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтевидео (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтевидео (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Монтевидео, Барио Монтевидео (Сан Педро ел Алто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монтевидео (Бустаманте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Монтевидео (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику